Chanel 2.55 — сумка, производимая домом моды Chanel.

Происхождение 
«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — заявила в 1954 году Коко Шанель. В феврале 1955 года мадемуазель Шанель представила сумку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть.

Сумку назвали 2.55 — в соответствии с датой создания модели (февраль 1955 года). Первоначально 2.55 была представлена только в чёрном цвете, так как этот цвет очень любила Коко Шанель. Но не прошло и года, как появились разноцветные версии 2.55 из джерси, шелка и крокодиловой кожи.

Особенности 
У 2.55 есть некоторые особенности:
 Бордовая подкладка повторяет цвет одежды монахинь в монастыре, где она выросла.
 В отделении на молнии внутри 2.55 Коко Шанель, по слухам, хранила свои любовные письма.
 Снаружи, на задней стороне 2.55, есть карман для денег.
 Цепочка, на которой висит 2.55, была «позаимствована» у монахинь (они носили ключи на цепочках).
 Первоначально 2.55 закрывалась на прямоугольный замок, называемый «замок мадемуазель». С 1980-х годов появилась новая версия 2.55, закрывающаяся на замок в виде логотипа Chanel — две пересекающихся буквы «С», смотрящие в противоположных направлениях. Такой замок называется Classic Flaps.
 2.55 стёганая. Этот эффект достигается при помощи прошивания нитью. У этой особенности несколько вариантов происхождения: куртки жокеев, витражи аббатства Aubazine, а также диванные подушки в апартаментах Коко Шанель на rue Cambon 31.

Вариации 
С момента своего появления у 2.55 было множество вариантов дизайна, включая различные цвета и виды кожи/ткани, с замками «Мадемуазель» и Classic Flaps, другими незначительными изменениями.

В феврале 2005 года Chanel выпустил модель «Reissue 2.55» в честь 50-летия 2.55.

В июне 2016 года вышла новая версия 2.55. Она была представлена в рамках презентации коллекции Métiers d’Art Paris in Rome.

Примечания

Ссылки 
 Fashion Office. «Chanel 2.55 The Story behind the Legendary Bag», Fashion Office. Accessed October 17, 2008.
 Kpriss. «Short History of The Famous Chanel 2.55 Bag», Style Fizz. Accessed October 17, 2008.
 Moss, Caz. «Fashion Icon: Chanel 2.55 Handbag», Female First. Accessed October 17, 2008.
 
 

Коко Шанель
Дамские сумки